Klops steht für:
 Kloß/Knödel: gekochte oder gebratene Fleisch- oder Fischklöße, siehe Kloß 
 ein Hackfleischgericht, siehe Frikadelle
 Königsberger Klopse, ein ostpreußisches Fleischgericht
 Weltkugelbrunnen in Berlin (umgangssprachlich auch „Wasserklops“ oder „Klops“ genannt)

Siehe auch: